De volgende plaatsen

Halfweg (Beemster), een buurtschap in de droogmakerij Beemster in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Halfweg (Den Haag), een voormalige buurtschap in Loosduinen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Halfweg (Emmen), een plaats in de gemeente Emmen in de Nederlandse provincie Drenthe
Halfweg (Groningen), een voormalige buurtschap in de gemeente Groningen in de Nederlandse provincie Groningen
Halfweg (Haarlemmermeer), een dorp in de gemeente Haarlemmermeer in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Halfweg (Lisse), een buurtschap in de gemeente Lisse in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Halfweg-Molenwatering, een bedrijventerrein in Spijkenisse
Halfweg (Noardeast-Fryslân), een buurtschap in de gemeente Noardeast-Fryslân in de Nederlandse provincie Friesland
Halfweg (Staphorst), een buurtschap in de gemeente Staphorst in de Nederlandse provincie Overijssel
Halfweg (Terschelling), een buurtschap in gemeente Terschelling in de Nederlandse provincie Friesland
Halfweg (Tynaarlo), een buurtschap in de gemeente Tynaarlo in de Nederlandse provincie Drenthe

En verder naar
Halfweg (film), film van Geoffrey Enthoven
Polder Halfweg, een polder in het noordwesten van de Nederlandse provincie Overijssel
Healwei (Akkrum) een boerderij bij Akkrum in de Nederlandse provincie Fryslân

Zie ook
Midway (doorverwijspagina)
Halfway (doorverwijspagina)